Van Rhijn est un nom de famille néerlandais porté par plusieurs personnes, souvent néerlandaises, ainsi que plusieurs entités baptisées en leur honneur :

Patronyme 
 Albertus Johannes Roux van Rhijn, homme politique sud-africain.
 Marlou van Rhijn, athlète paralympique néerlandaise.
 Petrus van Rhijn, joueur de football néerlandais.
 Pieter Johannes van Rhijn, astronome néerlandais.
 Ricardo van Rhijn (1991-), joueur de football néerlandais.

Autre 
 (2203) van Rhijn, astéroïde nommé en l'honneur de Pieter Johannes van Rhijn.
 Van Rhijn, cratère lunaire également nommé en honneur de l'astronome.

Patronyme néerlandais